Superpuchar Ekstraklasy 2006 – mecz piłkarski mający na celu wyłonienie zdobywcy Superpucharu Polski, który został rozegrany 22 lipca 2006 roku na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie, pomiędzy Legią Warszawa (mistrzem Polski 2005/2006) a Wisłą Płock (zdobywcą Pucharu Polski 2005/2006). Trofeum po raz 1. wywalczyła Wisła Płock.

Szczegóły meczu

Linki zewnętrzne 
 Superpuchar Ekstraklasy 2006 w bazie Wikiliga.pl
 Superpuchar Ekstraklasy 2006 w bazie 90minut.pl
 

2006
2006 w piłce nożnej
2006 w polskim sporcie
2006 w Warszawie
Zawody sportowe w Warszawie